Братска могила  може да се отнася за:
 Масов гроб
 Братска могила (Копривщица)
 Братска могила (Пловдив)
 Братска могила (София)